Il singolare maschile dell'Ordina Open 2009 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP World Tour 2009.

David Ferrer era il detentore del titolo, quest'anno partecipa come testa di serie N.3.

Ferrer ha perso ai quarti contro Iván Navarro.

Benjamin Becker ha vinto in finale contro Raemon Sluiter 7-5,6-3.

Teste di serie 

  Fernando Verdasco (secondo turno)
  Tommy Robredo (primo turno)
  David Ferrer (quarti di finale)
  Rainer Schüttler

 Igor' Kunicyn (secondo turno)  
 Marc Gicquel (secondo turno) 
 Jérémy Chardy (quarti di finale) 
 Miša Zverev (primo turno, ritiro)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 
 

Singolare maschile
ATP World Tour 2009